Нина Александровна Александрова (19 ноября 1916 — 18 мая 1972) — советский журналист, сотрудник газеты «Известия».

Биография 
С 1931 г. работала в московской «Рабочей газете». Одновременно училась в вечернем газетном техникуме.

После этого работала в журнале «Пионер», совмещая работу и учебу, теперь уже на вечернем отделении Литературного института им. А. М. Горького (1941 г).

В Великую Отечественную войну ушла добровольцем. Была корреспондентом дивизионных и армейских газет на Волховском и 1-м Белорусском фронтах. Была тяжело ранена. Дошла до Берлина. Награждена орденом Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, девятью медалями, в том числе «За отвагу».

Впоследствии — разъездной корреспондент «Комсомольской правды», с 1962 года — спецкор газеты «Известия».

Отправной точкой газетных очерков Нины Александровой чаще всего оказывались письма читателей об острых жизненных конфликтах на почве несправедливости, бюрократизма, обывательщины, равнодушия власти и людей.

По мотивам очерка Александровой — «Чужие дети» в 1958 году был снят фильм.

Жила в Карманицком переулке, 2, корп.5; на Шереметьевской улице, 71, корп.17.

Гибель 
В 1972 Ниной Александровой был написан (и уже был принят редакцией, набран, его хотели печатать) очерк «Капля крови и пуд соли» рассказывающий о самозванце, приписавшего себе подвиг однофамильца, героя восстания узников гитлеровского лагеря Собибор. Все доказательства его вины были у Нины в руках: и записи рассказов других участников события, и свидетельство руководителя восстания, и покаянное письмо авантюриста. Удерживало одно: «Хочу посмотреть в глаза подлецу!».

Самолет Ан-10, на котором летела журналистка, разбился 18 мая 1972 года.

Прах захоронен на Введенском кладбище (19 уч.).

О гибели

Некоторые работы 
 Чужие дети (1954)
 Мелкий конфликт
 Капля крови и пуд соли (1972)
 «Уходили комсомольцы…»
 Розовый свет
 Когда молчат товарищи
 Большой сад
 Судьба мальчишки
 Свет не погас

Сборники работ 
 «Свет не погас», Москва, Известия, 1973

Примечания

Литература 
 [Некролог] — Известия. 1972, 20 мая
 Атаров Н. «О Нине Александровой» — Послесловие к книге Александрова Н. «Свет не погас. Избранное», 1973
 
 Преловская И. «Хочу посмотреть в глаза подлецу!» — Известия, 31-авг-2006

Журналисты газеты «Известия»
Журналисты по алфавиту
Погибшие в авиакатастрофах в Украинской ССР
Похороненные на Введенском кладбище